Bogdanovo – település Oroszország Penzai területén
 Bogdanovo – település Oroszország Voronyezsi területén
 Bogdanovo – település Oroszországban, Baskíria Baltacsevói járásában